Кубок УЕФА 1976/77 годов — шестой розыгрыш кубка УЕФА. После двух поражений в финалах Кубка ярмарок «Ювентус» в кампании 1976/77 отпраздновал победу в Кубке УЕФА. В финале второго по значимости еврокубка подопечные Джованни Трапаттони переиграли «Атлетик» и завоевали свой первый трофей на европейской арене.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1976/77 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1976/77 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1976/77 на сайте RSSSF

Сезон 1976/77
Футбол в Европе в 1976 году
Футбол в Европе в 1977 году